Мюр-де-Брета́нь () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 400 км на захід від Парижа, 100 км на захід від Ренна, 39 км на південний захід від Сен-Бріє.

Історія 

1 січня 2017 року Мюр-де-Бретань і Сен-Ген було об'єднано в новий муніципалітет Герледан.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 981 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 2139,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Мюр-де-Бретань на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Мюр-де-Бретань на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Армор

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Кот-д'Армор